Кахане — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Кахане, Биньямин Зеэв (1966—2000) — ортодоксальный раввин, учёный, общественный деятель, сын раввина Меира Кахане.
 Кахане, Давид (1903—1998) — раввин, религиозный деятель, подполковник Войска Польского.
 Кахане, Меир (1932—1990) — американский и израильский общественный, политический и религиозный деятель.

См. также 
 Каханеман